Aupaluk Airport är en flygplats i Kanada. Den ligger i den östra delen av landet,  km norr om huvudstaden Ottawa. Aupaluk Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Aupaluk Airport är platt. Havet är nära Aupaluk Airport åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet, cirka  km nordost om Aupaluk Airport. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Aupaluk,  km norr om Aupaluk Airport.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Québec